Götzendorf ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Götzendorf an der Leitha, Gemeinde  im Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich

Orte, Gemeindeteile:
 Götzendorf (Attenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Attenkirchen, Landkreis Freising, Bayern
 Götzendorf (Eggolsheim), Ortsteil der Gemeinde Eggolsheim, Landkreis Forchheim, Bayern
 Götzendorf (Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Götzendorf (Illschwang), Ortsteil der Gemeinde Illschwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Götzendorf (Neukirchen vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Götzendorf (Schnaittenbach), Ortsteil der Stadt Schnaittenbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Götzendorf (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Cham, Bayern

 Götzendorf (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von Sankt Georgen im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Götzendorf (Gemeinde Velm-Götzendorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Velm-Götzendorf, Niederösterreich
 Götzendorf (Gemeinde Kopfing), Ortsteil von Kopfing im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Götzendorf (Gemeinde Oepping), Ortschaft und Katastralgemeinde von Oepping, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Götzendorf (Gemeinde Pöls-Oberkurzheim), Ortschaft von Pöls-Oberkurzheim, Bezirk Murtal, Steiermark
 Götzendorf (Gemeinde Schäffern), Ortschaft und Katastralgemeinde von Schäffern, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Götzendorf (Sanditten), Kreis Wehlau (Ostpreußen), heute Детское/Detskoje(Лунино/Lunino) bei Знаменск/Snamensk

Siehe auch:
 Gotzendorf